Unplugged — концертный альбом британской поп-группы The Korgis, вышедщий в 2006 году.

Об альбоме 
Концерт, записанный летом 2005 года первоначально был  предназначен  для включения в DVD  Kollection , но был выпущен в качестве надлежащего альбома в следующем году.  В альбом вошли акустические версии всех самых известных песен группы, такие как  «Everybody's Gotta Learn Sometime», «Young 'n' Russian», «If It's Alright With You Baby» и «If I Had You», а также другие треки с альбомов The Korgis, Dumb Waiters, Sticky George, Burning Questions и This World’s For Everyone.

Список композиций 
«Cold Tea» (Warren) — 4:31 
«Dumb Waiters» (Warren) — 2:40 
«If I Had You» (Davis, Rachmaninoff) — 3:31 
«I Wonder What's Become of You» (Baker, Warren) — 3:35 
«That's What Friends Are For» (Davis, Ferguson) — 3:28 
«If It's Alright with You Baby» (Warren) — 3:29 
«Perfect Hostess» (Davis) — 3:17 
«Young 'n' Russian» (Davis, Ridlington, Warren) — 3:24 
«All the Love in the World» (Davis, Warren) — 3:44 
«Everybody's Got to Learn Sometime» (Warren) — 3:17 
«This World's for Everyone» (Warren) — 3:34 
«Lines» (Lindsey) — 3:17 
«It Won't Be the Same Old Place» (Davis, Warren) — 4:27 
«It All Comes Down to You» (Baker, Davis) — 3:48

Участники записи 
 Andy Davis — клавишные, гитары, бэк-вокал
 James Warren — гитары, ведущий вокал, бэк-вокал
 John Baker — гитары, клавишные, ведущий вокал, бэк-вокал

Производство 
 The Korgis – музыкальные продюсеры

История выпуска 
 2006 Angel Air SJPCD 213

Примечания 

Концертные альбомы 2006 года
Альбомы The Korgis